Дэ́вид, Де́йвид () — английский вариант имени Давид, а также английская фамилия.

Фамилия 
 Дэвид, Джонатан (род. 2000) — канадский футболист.
 Дэвид, Каингауэ (род. 1995) — кирибатийская легкоатлетка.
 Дэвид, Карен (род. 1979) — американская актриса.
 Дэвид, Кит (род. 1956) — американский актёр кино и телевидения.
 Дэвид, Крейг (род. 1981) — британский певец и автор песен.
 Дэвид, Ларри (род. 1947) — американский актёр, сценарист, комик и продюсер.
 Дэвид, Обри (род. 1990) — тринидадский футболист, защитник.
 Дэвид, Питер (род. 1956) — американский сценарист и писатель.
  (род. 1935) — американский экономист.
 Дэвид, Рэйчел (род. 1996) — индийская киноактриса.
 Дэвид, Стив (род. 1951) — тринидадский футболист.
 Дэвид, Тайрон (род. 1944) — канадский кардиохирург, профессор хирургии в университете Торонто.
 Дэвид, Хэл (1921—2012) — американский поэт-песенник.
 Дэвид, Эджуорт (1858—1934) — австралийский геолог и исследователь Антарктики валлийского происхождения.

Составные фамилии:
 Дэвид-Ллойд, Гарет (род. 1981) — уэльский актёр.
 Шталь-Дэвид, Майкл (род. 1982) — американский актёр.

См. также 
 Давид (значения)
 Дейв
 Дэвид Копперфильд

Примечания